Суперкубок Молдови з футболу 2005  — 3-й розіграш турніру. Матч відбувся 7 серпня 2005 року між чемпіоном Молдови клубом Шериф та володарем кубка Молдови клубом Ністру (Атаки).

Матч

Деталі

Посилання 
 Суперкубок Молдови на fmf.md

2005
Молдова